Peek (beroep), historisch beroep
Peek & Cloppenburg, kledingwinkelketen
Peek-a-Boo, Engels voor kiekeboe
Polyetheretherketon (PEEK), thermoplastics

Personen
Dan Peek, Amerikaanse musicus 
Gustaaf Peek, Nederlands schrijver
Johann Theodor Peek, mede oprichter P&C
Kevin Peek, Australische gitarist
Kim Peek, Amerikaan met het savantsyndroom